Comoren (land)
 Comoren (eilandengroep)
 Geschiedenis van de Comoren